Pakt – polski zespół muzyczny istniejący w latach 1969–1973
 Pakt – polski serial telewizyjny z 2015 roku, adaptacja norweskiego serialu Układ
 Pakt – powieść Hilary Norman

Zobacz też 
 Układ